Марина Владимировна Слуцкая () — белорусская дзюдоистка, Заслуженный мастер спорта, 8-кратная чемпионка Белоруссии, бронзовый призёр летней Универсиады 2013 года в Казани, чемпионка и призёр чемпионатов Европы, победительница II Европейских игр, победительница и призёр международных турниров. Участник Олимпийских игр в Токио. Тренер по дзюдо.

Биография 
В детстве Слуцкая три года играла на фортепиано и баяне, пела в хоре и танцевала. Также она занималась баскетболом, теннисом, плаванием, лыжными гонками и вольной борьбой. Затем перешла на дзюдо. Тренировалась в СДЮШОР по спортивным единоборствам города Минска.

После победы на чемпионате Европы  2017 г. возглавила мировой рейтинг в своей весовой категории. Из-за травмы не смогла принять участие в чемпионате мира.

Создала клуб дзюдо «Тигр», где тренировала детей. По состоянию на июль 2019 года являлась соруководителем и тренером детского клуба единоборств «Голд».

В апреле 2021 года на чемпионате Европы, который проходил в португальском Лиссабоне, белорусская спортсменка в весовой категории свыше 78 кг завоевала бронзовую медаль чемпионата.

На Олимпийских играх в Токио заняла 9 место. В 1/16 получила тяжелую травму локтевого сустава и не смогла продолжить борьбу.

В конце 2021 приняла решение завершить спортивную карьеру.

В январе 2022 была назначена на должность старшего тренера Национальной команды по дзюдо.

Спортивные результаты 
 Первенство Белоруссии по дзюдо среди юниоров 2009 года — ;
 Первенство Белоруссии по дзюдо среди юниоров 2010 года — ;
 Открытое первенство Белоруссии по дзюдо среди молодёжи 2009 года — ;
 Открытое первенство Белоруссии по дзюдо среди молодёжи 2010 года — ;
 Открытое первенство Белоруссии по дзюдо среди молодёжи 2011 года — ;
 Первенство Европы по дзюдо среди юниоров 2008 года — ;
 Первенство Европы по дзюдо среди юниоров 2010 года — ;
 Первенство Европы по дзюдо среди молодёжи 2009 года — ;
 Первенство Европы по дзюдо среди молодёжи 2011 года — ;
 Чемпионат Белоруссии по дзюдо 2010 года — ;
 Чемпионат Белоруссии по дзюдо 2011 года — ;
 Чемпионат Белоруссии по дзюдо 2012 года — ;
 Чемпионат Белоруссии по дзюдо 2013 года — ;
 Чемпионат Белоруссии по дзюдо 2014 года — ;
 Чемпионат Белоруссии по дзюдо 2016 года — ;
 Чемпионат Белоруссии по дзюдо 2017 года — ;
 Чемпионат Белоруссии по дзюдо 2020 года — ;

Примечания

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты по алфавиту
Чемпионы Европы по дзюдо
Чемпионы Белоруссии по дзюдо
Тренеры Белоруссии по дзюдо
Чемпионы Европейских игр по дзюдо
Дзюдоисты Белоруссии